opera – sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną (libretto)
 opera – teatr operowy, budynek przeznaczony do wystawiania w nim widowisk muzycznych z towarzyszeniem orkiestry, a w szczególności spektakli operowych i baletowych
 Opera – darmowa przeglądarka internetowa, tworzona i rozwijana przez firmę Opera Software ASA
 Opera GX - darmowa przeglądarka internetowa dla graczy, właścicielem jest Opera Software ASA
 Opera – polski zespół muzyczny utworzony w 1986 roku przez byłych muzyków Republiki
 Opera – film z 1987 roku w reżyserii Dario Argento
 Opera – japoński magazyn o mandze
 Opera – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan
 stacje metra:
 Opera – w Budapeszcie na linii M1
 Opéra – w Paryżu na liniach 3., 7. i 8.
 Ópera – w Madrycie na liniach 2. i 5.

 operacja Opera – udany atak izraelskiego lotnictwa na iracki reaktor jądrowy Tammuz 1 (fr: Osirak) w 1981 roku
 OPERA – eksperyment fizyczny we Włoszech na wiązce neutrin z CERN, w którym w 2011 r. ogłoszono zarejestrowanie prędkości nadświetlnych. Po weryfikacji pomiar okazał się błędny.
 OPERA – program EUMETNET-u dotyczący opracowania standardów i wymianie danych z radarów meteorologicznych.